Фудзивара Тэйка или Фудзивара-но Тэйка (, известный также под именем Фудзивара Садаиэ; 1162—1241) — японский поэт, аристократ, составитель антологий. Сын Фудзивары Тосинари (Сюндзэй). Отец Фудзивары Тамэиэ. Наставник в поэтическом искусстве сёгуна Минамото-но Санэтомо.

Биография 

В правление императора Го-Тобы Фудзивара-но Тэйка руководил составлением антологии «Синкокинвакасю» («Вновь созданное собрание японских песен»). Также он составил антологию «Хякунин иссю» («Сто стихотворений ста поэтов») в 1235 году.

Раннее творчество Тэйки, в частности, «тёмный» стиль его поэзии вызвали противоречивые отзывы современников, однако спустя недолгое время из его произведений родилось новое направление японской поэзии. «В зрелые годы Тэйка становится центральной фигурой литературной жизни Японии. В его теоретических сочинениях с классической полнотой изложены основы японского понимания сути поэтического слова, понимания прекрасного».

Его стихи считают непревзойдёнными по чувству югэн. Благодаря копии Тэйки до наших дней дошёл дневник дочери Сугавара-но Такасуэ «Сарасина никки».

В старости принял монашество.

Произведения 

 Жесточе тебя,
 Жесточе этого мира
 Судьба моя!
 Она всё во мне переменила.
 И только обида осталась

 Аромат расцветающей сливы
 Льют влажные от слёз рукава,
 И, сквозь кровлю сочась,
 Лунный свет так горит на них,
 Словно спорит с благоуханьем!

Примечания

Литература 
  Литературное наследие Фудзивара Тэйка // Историография и источниковедение стран Дальнего Востока: Межвузовский тематический сборник. — Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1979. — С. 72—80. — (Сер. Востоковедение; № 2).
 Бреславец Т. И. Антология Фудзивара Тэйка «Сто строф тысяча двухсотого года»: (Песни весны) // Известия Восточного института Дальневосточного университета = Proceed. of the Institut of Oriental Studies. — 1998. — (Япония: спец. выпуск). — С. 53—78.
 Бреславец Т. И. «Очерк стихосложения» Фудзивара Тэйка // Известия Восточного института Дальневосточного университета = Proceed. of the Institut of Oriental Studies. — 2000. — (Япония.: спец. выпуск). — С. 141—171.
 Бреславец Т. И. Письмена ржанок: Деятельность Фудзивара Тэйка. — Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2000. — 278 с. — (Библиотека японской поэзии).

Японские поэты XII века
Японские поэты XIII века
Тэйка
Википедия:Персоналии без указания точного места рождения
Википедия:Персоналии без указания точного места смерти